A Temporada de 2003 da CART foi a vigésima-quinta da história da categoria, e a última com tal denominação. Teve como vencedor o canadense Paul Tracy, da Forsythe. Este foi o primeiro título dele na categoria, e o segundo de um piloto do Canadá (o primeiro foi Jacques Villeneuve, em 1995).

O francês Sébastien Bourdais, da Newman/Haas, levou o prêmio de melhor estreante do campeonato.

Calendário 

 
 
 *Corrida reduzida devido a duas interrupções por conta da chuva e depois por falta de iluminação.  **GP a Inglaterra não foi transmitido ao vivo, porém foi mostrado um compacto de 12min pouco antes da transmissão do GP da Alemanha.  ***GP de Vancouver, no Canadá, a transmissão foi ao vivo em flashes, por conta de problemas no sinal, e retornou apenas nas últimas voltas da corrida.

Equipes e pilotos

Provas
Inicialmente, seriam 19 corridas (incluindo as estreias de St. Petersburg, Montreal e Brands Hatch), mas a etapa de Fontana (que seria realizada em 9 de novembro) foi cancelada em virtude do incêndio que atingira a região da Serra de San Bernardino, próxima ao California Speedway.

Classificação

Copa Da Nações

Notas
 Primeira temporada disputada por: Rodolfo Lavín, Ryan Hunter-Reay, Sébastien Bourdais, Roberto González, Tiago Monteiro, Patrick Lemarié, Mika Salo, Alex Yoong, Geoff Boss, Joël Camathias, Alexandre Sperafico e Mário Haberfeld.
 Foi também a temporada de despedida de Gualter Salles, Bryan Herta, Massimiliano Papis e Adrián Fernández.
 Primeira (e única) temporada da CART onde o ex-piloto brasileiro Emerson Fittipaldi trabalharia apenas como chefe de equipe (havia exercido dupla-função na Escuderia Fittipaldi na Fórmula 1 até 1980, quando deixou a categoria). A Fittipaldi-Dingman colocou apenas um carro para o português Tiago Monteiro.
 O sueco Stefan Johansson também fez sua estreia como dono de escuderia nesta temporada. A American Spirit Team teve como pilotos dois norte-americanos: Jimmy Vasser e Ryan Hunter-Reay.
 Assim como Emerson e Johansson, o belga Éric Bachelart fez a sua reestreia na categoria como dono de equipe. A Conquest Racing, que disputara a Indy Racing League até 2002 (voltaria em 2008, com a reunificação entre IRL e Champ Car), teve como piloto Mário Haberfeld, ex-Fórmula 3000.
 Primeira temporada sem a Chip Ganassi Racing, que migrara para a IRL com Scott Dixon no ano anterior. A equipe Rahal participou das duas categorias (na CART, com Michel Jourdain Jr., e na IRL, com Kenny Bräck).

Transmissão para o Brasil
A Temporada de 2003 teve transmissão ao vivo de 17 das 18 corridas, feita pela RedeTV!, após dois anos com transmissão da Rede Record, que em 2002 não mostrou a maioria das corridas ao vivo. O jornalista Fernando Vannucci foi o narrador em todas as etapas, e os comentários eram de Celso Itiberê. A 3ª etapa (GP da Inglaterra) não foi transmitida ao vivo, apenas em um VT de 12 minutos minutos antes da transmissão ao vivo do GP da Alemanha. Já na 11ª etapa, o GP de Vancouver (Canadá), a transmissão foi ao vivo, porém, houve um problema grave de sinal no Canadá que retornou apenas nas últimas voltas da corrida. Durante a corrida, a emissora mostrou flashes comentando as informações obtidas pelo computador da transmissão.

Ver também
 Temporada da IndyCar Series de 2003

<noinclude>
2003